Otradni puede hacer referencia a las siguiente localidades rusas:

Otradni, población del raión de Tajtamukái en la república de Adiguesia;
Otradni, jútor del raión de Koshejabl en la república de Adiguesia;
Otradni, ciudad del Óblast de Samara.